Auguste Sicard (1839-1911) – attivista francese
 Claude Sicard (1677-1726) – missionario ed egittologo francese
 Romain Sicard (1988) – ciclista su strada e pistard francese